Усть-Каиб — деревня в составе Чердынского городского округа Пермского края России. Входила в Бондюжское сельское поселение до его упразднения в январе 2020 года.

Расположена примерно в 38 километрах на северо-запад от окружного центра — города Чердынь.

Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной и снежной зимой и коротким летом. Снежный покров удерживается 170—190 дней. Средняя высота снежного покрова составляет более 70 см, в лесу около 1 метра. В лесу снег сохраняется до конца мая. Продолжительность безморозного периода примерно 110 дней.

Население 

Постоянное население было 17 человек (2002), 100 % русские.

Примечания 

Населённые пункты Чердынского района